Taraco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Taraco (plaats), een plaats in deze gemeente